Гусево-2 — название нескольких населённых пунктов:
 Гусево-2 — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Гусево-2 — деревня в Себежском районе Псковской области.